Losse è un toponimo che può riferirsi a:
 Losse, un comune del circondario di Stendal in Sassonia-Anhalt (Germania)
 Losse, comune del dipartimento di Landes in Francia